Виндель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) алькаррия-конкенсе. Занимает площадь 25,18 км². Население — 16 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки